Mallmann ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Müller.

Namensträger 
 Bernd Mallmann (* 1966), deutscher Autor und Schachpädagoge
 Emil von Mallmann (1831–1903), deutscher Kaufmann und Politiker
 Hubert Mallmann (1910–1994), deutscher Politiker (SPD)
 Josef Mallmann (1795–1857), deutscher Politiker
 Josef von Mallmann (1827–1886), deutsch-österreichischer Industrieller
 Klaus-Michael Mallmann (* 1948), deutscher Historiker
 Otto Mallmann (* 1945), deutscher Jurist
 Wallyson Mallmann (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Walter Mallmann (Jurist) (1908–1982), deutscher Jurist
 Walter Mallmann (* 1940), deutscher Politiker (CDU)

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname